Tailslide - ewolucja na deskorolce, polegająca na ślizganiu się tylną częścią deski (tailem) po przeszkodzie prostopadle do niej,
np. grindboksie, railu. Jest to trik o średniej trudności. Jest przeciwieństwem triku o nazwie noseslide.

Triki skateboardingowe